Mary Bright kan syfta på:

 Mary Bright (pseudonym) – pseudonym för Niels Meyn
 Mary Golding Bright (1859–1945), författare under pseudonymen George Egerton